EUBAM oder EU BAM steht für:
 European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine, eine seit dem 30. November 2005 bestehende Maßnahme der Europäischen Union zur Unterstützung von Moldawien und der Ukraine bei der Überwachung der gemeinsamen Grenze beider Staaten.
 European Union Border Assistance Mission Rafah, eine seit dem 25. November 2005 bestehende und seit 2007 ausgesetzte unterstützende Kontrollmission am palästinensisch-ägyptischen Grenzübergang in Rafah.
 European Union Border Assistance Mission in Libya, eine seit dem 22. Mai 2013 bestehende Mission zur Unterstützung Libyens bei der Sicherung seiner Grenzen.

 Die Arbeitsgruppe Europäische Angelegenheiten für Bibliotheken, Archive, Museen und Denkmalpflege, die sich auf deutscher Seite am europäischen MINERVA-Projekt zur Koordination der Digitalisierung europäischer Kulturgüter beteiligt.

EUBAM